S/S Frithiof kan syfta på:

 Ångslupen S/S Frithiof (1897)
 Ångfartyget S/S Møen, byggd 1875, omdöpt till Mölle 1898, åter omdöpt till Møen 1899, 1941 namnändrad till Frithiof och ombyggd till tremastskonert med hjälpmotor 1949, 1974 namnändrad till Sundia, 1985 namnändrad till Elida.
 Ångfartyget S/S Rurik, byggd 1886, namnändrad till Frithiof 1916, åter omdöpt till Rurik 1926, 1934 omdöpt till Kaija, sänkt vid flyganfall utanför Viborg 1940.